Rathaus Celle steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Celle)
 Neues Rathaus (Celle)